Por tu bien es el segundo álbum de estudio del trío mexicano Matisse.

El álbum se caracteriza por el estilo romántico y suave de los intérpretes. Cuenta con una variedad de ritmos entre balada, pop y urbano. De este álbum, se desprenden algunos sencillos como: «La excepción», «Todavía», «Duele amarte así» y «Por tu bien» entre otros. Cuenta con la participación especial de Pedro Capó.

Lista de canciones

Referencias

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de Matisse
 Matisse en Facebook
 Matisse en Instagram

Álbumes de pop
Álbumes de Matisse
Álbumes de México de 2017
Álbumes de México
Álbumes en español